Schlamp ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Ferdinand Schlamp (* 1942), deutscher Maler, Bildhauer und Kunstlehrer
 Michael Schlamp (* 1981), australisch-kanadischer Eishockeyspieler